Ча́лова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы:
 Чалова, Елена Валерьевна (род. 1987) — российская теннисистка
 Чалова, Зоя Васильевна (род. 1940) — директор Центральной городской публичной библиотеки им. Маяковского (Санкт-Петербург)
 Чалова, Нина Ивановна (Дружникова) (1925 – октябрь, 1992) — советская актриса кино